Szwajcaria:
 Jura bernois – francuska nazwa okręgu Berner Jura
 Jura bernois – francuska nazwa regionu Berner Jura

Zobacz też:
 Jura